Die Abkürzung NAND bezeichnet

 das NAND-Gatter, ein Logikgatter
 den NAND-Flash, ein Typ von Flash-Speicher
 den Shefferschen Strich, einen booleschen Operator für die NAND-Verknüpfung

NAND